Poer (bouwkunde), een ondersteunend bouwkundig element
 Teerling (standerdmolen), een type windmolen